Стојка Цекова (1912 — 1978) је била југословенска и македонска филмска и позоришна глумица. Била је члан драмског ансамбла при „Македонскиот народен театар” од 1949. до 1978. године .

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1952. || Фросина || Метијанка
|-
| 1958. || Мис Стон || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Солунски атентатори || /
|-
| 1961. || Мирно лето || Верце
|-
| 1967. || Македонска крвава свадба || /
|-
| 1969. || Антича ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Мртва стража ТВ филм || /
|-
| 1971. || Понижени и навредени ТВ филм || /
|-
| 1972. || Табакерата ТВ филм || /
|-
| 1973. || Добра долина ТВ филм || /
|-
| 1973. || Залез зад езерската земја ТВ серија || Селанка
|-
| 1973. || Кукла ТВ филм || /
|-
| 1975. || Волшебното самарче ТВ серија || /
|-
| 1976. || Денес треба нешто да се случи Кратки филм || /
|-
| 1977. || Дождовито сонце ТВ филм || /
|-
| 1978. || Златни години ТВ филм || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1912.
Умрли 1978.
Македонски глумци
Југословенски глумци